Ореховая Роща — топоним:

 Ореховая Роща — посёлок в Гвардейском районе Ставропольского края (Россия).
 Ореховая роща — парк в Анапе.
 Ореховая Роща — лесной массив бывшего Пятигорского лесничества в Пятигорске